Мирабо́ — имя собственное.

Персоналии 
 Мирабо, Андре Бонифас Луи Рикети де (1754—1792) — французский политик, журналист, общественный и военный деятель.
 Мирабо, Оноре Габриель (1749—1791) — французский политический деятель и оратор.
 Мирабо, Виктор Рикетти (1715—1789) — экономист-физиократ, отец Оноре Мирабо.

Топонимы 	
 Мирабо () — коммуна во французском департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Мирабо () — коммуна во французском департаменте Воклюз.

Прочее 
 «Мирабо» — французский линкор времён Первой мировой войны.